Ektjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ektjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Ektjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Ektjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (10,3 ha)
Ektjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (5,93 ha)
Ektjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Ektjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (8,87 ha)

Se även 
Eketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn